Paul Salmon peut désigner :
 Paul Salmon (1884-1965), un auteur français de nombreux romans populaires ;
 Paul Salmon, le créateur de la société Catimini.